Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1988 si disputò dal 17 marzo al 4 aprile 1988. Si trattò della 50ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Kansas Jayhawks allenati da Larry Brown, al secondo successo della loro storia. Danny Manning venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Larry Brown
Vice-allenatori: R.C. Buford, Alvin Gentry, Ed Manning

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1988
Campionato di pallacanestro NCAA Division I